Carpathia Festival – międzynarodowy festiwal muzyczny
 RMS Carpathia – parowy statek pasażerski

Zobacz też 

 Carpathian Forest – norweski zespół blackmetalowy

 Carpathian Wolves – album grupy muzycznej Graveland

 Carpathian Cup – cykl zawodów w skokach narciarskich